Par référence au sang du bovin :
 Le sang de bœuf est une variété de pomme;
 Le rouge  sang de bœuf est une couleur rouge sang tirant sur le marron.

Voir aussi 
 
 
 
 Tête de bœuf
 Blanc de bœuf
 Fiel de bœuf
 Nez de Bœuf